Williston kan avse:

 Williston, Vermont
 Williston, North Dakota
 Williston, South Carolina
 Williston, Sydafrika